Cigadung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cigadung, Kuningan, by, 
 Cigadung, Subang, by, 
 Cigadung, Bandung, by, 
 Cigadung, Brebes, by, 
 Cigadung, Pandeglang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar